Cargomaster steht für:

 Cessna 208, einmotoriges US-amerikanisches Frachtflugzeug (1982)
 Douglas C-133, viermotoriges US-amerikanisches Frachtflugzeug (1956)